Der Super Bowl XLIV war der 44. Super Bowl, das Endspiel der Saison 2009 der National Football League (NFL) im American Football. Am 7. Februar 2010 standen sich der Meister der American Football Conference (AFC), die Indianapolis Colts, und der Meister der National Football Conference (NFC), die New Orleans Saints, im Sun Life Stadium in Miami, Florida, gegenüber. Sieger wurden die New Orleans Saints bei einem Endstand von 31:17. Zum Super Bowl MVP wurde New-Orleans-Quarterback Drew Brees gewählt.

Der Weg zum Super Bowl 
→ siehe auch Hauptartikel: NFL 2009

Reguläre Saison

Setzliste

Play-offs 

 
 Die Mannschaft mit der niedrigeren Setznummer hat Heimrecht und wird hier als erste genannt, im Gegensatz zur Praxis in den USA, wo die Gastmannschaft zuerst genannt wird.

Halbfinale

Startaufstellung 

Legende:

Spielzusammenfassung

Übertragung

Fernsehen

Vereinigte Staaten 
In den Vereinigten Staaten wurde das Spiel live von CBS übertragen. Kommentiert haben Jim Nantz und Phil Simms. Vor dem Start der Super Bowl wurde von CBS eine vierstündige Vorberichterstattung ausgestrahlt.

Ein 30-sekündiger Werbespot kostete 2,8 Millionen US-Dollar, umgerechnet sind das rund 2 Millionen Euro.

Deutschland 
Wie in den Jahren zuvor übertrug Das Erste das Spiel, das von Andreas Witte und Dirk Froberg kommentiert wurde.

Österreich 
Erstmals wurde der Super Bowl in Österreich vom Privatsender Puls 4 übertragen, nachdem sich der ORF aus finanziellen Gründen zurückgezogen hatte. Die Übertragung kommentierten Robert Seeger und Walter Reiterer.

Europa 
Auf dem Pay-TV-Sender ESPN America war der Super Bowl in Teilen Europas empfangbar.

Radio 
Wie in den Jahren zuvor übernahmen sowohl Westwood One für die USA und Kanada, als auch BBC Radio 5 Live für Europa erneut die Radio-Übertragungen. Zusätzlich konnten sich weitere Sender in diversen Ländern die Rechte sichern.

Kulturprogramm

Vor dem Spiel 
Die amerikanische Nationalhymne wurde von Carrie Underwood gesungen. Queen Latifah sang außerdem „America the Beautiful“.

Halbzeitshow 
Die NFL kündigte am 26. November 2009, bei der Übertragung der Oakland Raiders gegen die Dallas Cowboys an, dass The Who beim Super Bowl XLIV die Halbzeit-Show aufführen wird. Die Band präsentierte einige ihrer Hits, darunter Pinball Wizard, Who Are You, Baba O’Riley und Won't Get Fooled Again.

Weblinks

Einzelnachweise 

044
American-Football-Veranstaltung 2010
Sportveranstaltung in Miami Gardens
Hard Rock Stadium
Indianapolis Colts
New Orleans Saints